Krimmer bezeichnet:

 das Fell einer Schafrasse, siehe Krimmer (Lammfell)
 ein Imitat des Krimmerfells, einen Webpelz

Krimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Krimmer (1943–2015), deutscher Theologe und Pfarrer
 Michael Krimmer (* 1974), deutscher Journalist und Publizist
 Moritz Krimmer (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Sebastian Krimmer (* 1990), deutscher Kunstturner

Siehe auch:
 Grimmer